Nicola Ravaglia calciatore
Roberto Ravaglia pilota automobilista
Enrico Ravaglia  cestista
Christian Ravaglia motociclista
Paolo Ravaglia clarinettista
Caterina Ravaglia modella